Yesterday Was Dramatic - Today Is Ok är den isländska gruppen Múms debutalbum. Albumet släpptes år 2000.

Låtlista 
 I'm 9 Today
 Smell Memory
 There Is a Number of Small Things
 Random Summer
 Asleep on a Train
 Awake on a Train
 The Ballad of the Broken Birdie Records
 The Ballad of the Broken String
 Sunday Night Just Keeps on Rolling
 Slow Bicycle

Musikalbum 2000
Isländska debutalbum